Der Malta Grand Prix 1996, auch Rothmans Grand Prix 1996, war ein Snooker-Turnier im Rahmen der Snooker Main Tour der Saison 1996/97. Das Einladungsturnier wurde vom 8. bis 13. Oktober im Jerma Palace Hotel in Marsaskala ausgetragen. Zum zweiten Mal war die Hafenstadt im Osten Maltas Veranstaltungsort, zum dritten Mal fand das Turnier statt.

Der Vorjahressieger Peter Ebdon trat, wie es schon beim letzten Mal der Fall gewesen war, nicht zur Titelverteidigung an. Lokalmatador Tony Drago schaffte nach 1994 zum zweiten Mal den Finaleinzug, verpasste aber erneut den Sieg. Den Titel holte sich der Engländer Nigel Bond mit einem 7:3-Sieg im Endspiel. Es war sein vierter Sieg bei einem Profiturnier.

Finalrunde 
Die 8 internationalen Profis, die diesmal zum Turnier gekommen waren, stammten alle aus dem Bereich von Platz 5 bis Platz 25 der Weltrangliste. Dazu kamen vier weitere maltesische Spieler, es waren dieselben wie im Vorjahr. Es waren aber nur die drei Malteser Profis Tony Drago, Joe Grech und Alex Borg, die bislang an allen drei Ausgaben des Turniers teilgenommen hatten. Drago als einheimischer Spitzenspieler war wie zuvor zusammen mit den drei besten Profis für Runde 2 gesetzt. In Runde 1 spielten die übrigen 8 Spieler um die verbleibenden 4 Zweitrundenplätze. Auch der Modus blieb gleich, das Turnier begann mit zwei Best-of-9-Runden und steigerte sich dann über Best of 11 im Halbfinale auf das Finale mit 7 Gewinnframes (Best of 13).

A = Amateurspieler

Finale 
Tony Drago stand bei seiner dritten Turnierteilnahme zum zweiten Mal im Finale. Nigel Bond war zum ersten Mal dabei und hatte es als Turnierfavorit auch auf Anhieb ins Endspiel geschafft. Bond war der etwas erfolgreichere Spieler und hatte in dieser Saison mit Platz 5 die höchste Ranglistenplatzierung seiner Karriere erreicht, während Drago am unteren Ende der Top 16 stagnierte, aber ihre letzte Begegnung im Achtelfinale des Asian Classic zu Saisonbeginn hatte der Malteser klar mit 5:1 gewonnen.

In diesem Endspiel war es aber Bond, der erst einmal mit 2:0 in Führung ging. Danach gelang Drago zwar bis zur Pause der Ausgleich, doch als Bond den 5. Frame klar gewann, kam er immer besser in Fahrt. Er erhöhte auf 4:2 und holte sich mit hohen Breaks auch noch die nächsten beiden Frames. Beim Stand von 6:2 für den Favoriten stand Drago mit dem Rücken zur Wand. Mit einem 73-Punkte-Break konnte er zwar noch einmal verkürzen, aber ein Beinahe-Century von 98 Punkten brachte Nigel Bond anschließend den Sieg, der mit 7:3 deutlich ausfiel. Drago nahm danach zwar auch an allen weiteren Ausgaben des Malta Grand Prix teil, er konnte ihn aber nie gewinnen und erreichte auch kein drittes Mal das Finale.

Century-Breaks 
Nur zweimal wurde in diesem Jahr bei einem Break die Marke von 100 Punkten übertroffen, weniger als in den vergangenen Jahren. Im Viertelfinale erzielte Ken Doherty das höchste Turnierbreak von 136 Punkten.

Quellen 

1996
Snookerveranstaltung 1996
Billardturnier in Marsaskala